Кристешти () насеље је у Румунији у округу Муреш у општини Кристешти. Oпштина се налази на надморској висини од 298 -{m}-.

Историја

Становништво 
Према подацима из 2002. године у насељу је живело 5591 становника.

Попис 2002.

Хронологија

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Румунији
Википројект географија/Насеља у Румунији